Cestidae är en familj av kammaneter. Cestidae ingår som enda familj i ordningen Cestida, klassen Tentaculata, fylumet kammaneter och riket djur. I familjen Cestidae finns 2 arter.

Cestidae är enda familjen i ordningen Cestida.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Cestidae